Josep Marimon i Cairol, escriptor i president dels Amics de les Arts de Terrassa entre 1936 i 1938, abans d'exiliar-se.
 Josep Miramon i Carles (1902 - 1928), el Noi de Ca l'Hostaler, assassí en massa a la Conca de Barberà el 1928.
 Josep Marimon i Cot, mestre d'obres català.
 Josep Marimon i Figueras (Sant Jaume Sesoliveres, Piera, 27 d'agost del 1883 – Barcelona, 12 de maig del 1953), músic i compositor.
 Josep Miramon i Julià (Vilafranca del Penedès, 1866 — ?, segle XX), empresari banquer establert a Cuba.
 Josep Marimon Pedret (Reus 1899 - Reus segle XX), enòleg.
 Josep Marimon i Vidal (Esparreguera, Baix Llobregat, 1879 - Barcelona, 1942), fotògraf.